

Betaaloplossingen 
POM is een Belgisch bedrijf dat betaaloplossingen ontwikkelt voor allerlei toepassingen: QR-betaalcodes op papieren betaalverzoeken, betaalknoppen in e-mails of op web portals, betaallinks in SMS'en, ... Organisaties kunnen dankzij POM kosten besparen, sneller betaald worden, e-facturatie een boost geven en hun klantentevredenheid de hoogte induwen. Aan de kant van de betaler is het frustrerende en foutgevoelige proces van betaalgegevens overnemen verleden tijd. Alles is namelijk vooraf ingevuld!

Universele QR-betaalcode 
De QR-betaalcode van POM kan gescand worden met de Payconiq by Bancontact-app, met een banking app of met een smartphone camera of QR reader. De herkenningssoftware van POM haalt vervolgens de nodige betaaldata uit de factuur, waarna de betaling via de smartphone kan uitgevoerd worden. POM werkt daarvoor samen met betaalmiddelen zoals Bancontact, Maestro, Klarna, Apple Pay, ... 

Daarnaast is het ook mogelijk om van bepaalde leveranciers rechtstreeks facturen te ontvangen in de POM app en de verwerkte facturen te archiveren in een extern archief (Google Drive of Dropbox).

De POM app is gratis beschikbaar in de App Store en op Google Play (enkel in België). Buiten België is de app vooralsnog niet bruikbaar.

POM = Peace Of Mind 
POM is een afkorting en staat voor Peace Of Mind. POM werd opgericht door Johannes Vermeire en Tom Totté met als doel een betaaloplossing op de markt brengen die consumenten, zelfstandigen en bedrijven in staat stellen eenvoudig de dagelijkse factuurbetalingen te volbrengen.

Het klantenbestand van POM telt in totaal meer dan 500 klanten in uiteenlopende sectoren in binnen- en buitenland: van energiebedrijven, overheden, ziekenhuizen, … tot accountancykantoren, scholen en sportclubs.

Je vindt de QR-betaalcodes van POM onder meer op de verkeersboetes van de FOD Justitie.

Externe link
 Website

Betalingssysteem